Mitsune Konno es un personaje ficticio de la serie de anime y manga Love Hina.

Su apodo en la serie es Kitsune, que significa "zorro". Este apodo lo tiene debido a su astucia y facilidad con la cual se burla de la gente o se aprovecha de ella, además porque sus ojos cuando nos los abre son similares a de un zorro. Kitsune y Keitaro son los únicos habitantes de Hinatasou que son mayores de edad. No posee empleo y pasa todo el día bebiendo sake y apostando en las carreras de caballos. 

Ella es la mejor amiga de Naru, siendo compañeras de colegio y de dormitorio. Puesto que sabe tanto de la historia personal de Naru, ella ayuda a decirdirse a Naru con respecto a la relación con Keitaro.

A pesar de la amistad que posee con Naru, ella en secundaria quería confesar su amor a Seta, pero no pudo, debido que a Naru le gustaba Seta, quien era su tutor, siendo reprimido ese sentimiento hasta el día en que volvió a aparecer.

En la posada, ella se aloja en la habitación 205, y por lo general se baña en las aguas termales junto a Naru por las tardes. Debido a su astucia, se aprovecha constantemente de Keitaro, haciéndolo pasar por diversas pruebas cuando es condenado a realizar tareas de administrador de la posada. Además es bromista y causa más de alguna rabieta a Keitaro.

Generalmente cuando ocurre algún hecho sobrenatural o algo inexplicable, siempre sale con sus teorías extrañas que no corresponden a la realidad, pero solo las dice.

Trivia

Trabajos de Kitsune 
Dentro de los trabajos de Kitsune, se pueden destacar:
 Adivinadora, cuando decidieron juntar dinero para salvar Hinatasou
 Mesera, mismo capítulo
 Detective, en el caso de la billetera robada
 Actriz, en la obra de teatro en la casa de té de la tía Haruka.

Konno, Mitsune

fr:Personnages de Love Hina#Mitsune Konno